Toneelstukken:
 The Outsiders (toneelstuk) (1911) van Charles Klein

 Films:
 De Engelse titel van Bande à part (1964) van Jean-Luc Godard met Anna Karina en Danièle Girard
 The Outsiders (1983) van Francis Ford Coppola
 The Outsiders (2006), een televisiefilm van Andy Goddard met Claude Truffaud en Max Jenkins
 The Outsiders (televisieserie uit 1976), Australische televisieserie uit 1976-1977
 The Outsiders (televisieserie uit 1990), een televisieserie uit 1990 gebaseerd op de film van Coppola
 Outsiders (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2016-2017
 The Outsiders (band), een Nederlandse band
 Outsiders (dj), Een Nederlandse dj